Артур Джеймс Балфур —  британський консервативний політичний діяч, прем'єр-міністр (1902—1905) та міністр закордонних справ (1916—1919)
 Джон Гаттон Балфур — шотландський ботанік-бріолог
 Ісаак Бейлі Балфур — шотландський ботанік, син Джона Гаттона Балфура